Локана́тха или Локана́тх (гуджарати લોકનાથ):

 Локанатха — одно из имён Бога в индуизме, в «Шива-пуране» фигурирует как одно из имён Шивы.
 Локанатха Госвами — кришнаитский бенгальский святой XVI века.
 Локанатха Свами (род. 1949) — индийский кришнаитский гуру, музыкант и писатель.
 Локанатха — итальянский буддийский миссионер.
 Локанатха — имя одной из пяти дочерей ланкийского царя Виджаябаху I. (см. Чулавамса).

Индийские имена